Hellegat (Niel), een woonkern binnen de Belgische gemeente Niel
Hellegat (Zundert), een buurtschap in Zundert
Hellegat (water), een voormalige zeearm in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Hellegat ('s-Hertogenbosch), een watergang in de binnenstad van 's-Hertogenbosch
Hellegat (film), een film uit 1980 van Patrick LeBon
Knooppunt Hellegatsplein, een verkeersplein
Hellegatsdam, de dam die Overflakkee met het Hellegatsplein verbindt.
Hellegat (Zeeuws-Vlaanderen), een voormalige zeearm in Zeeuws-Vlaanderen.
Een bosravijn, genaamd Hellegat, op de flank van de Rodeberg te Westouter